Готель «Україна» — 8-поверховий тризірковий готель розташований на Соборному проспекті, 162а, у Вознесенівському районі міста Запоріжжя. Готель має 91 номер. Номери розраховані на 140 місць. Поруч з готелем знаходяться запорізька ОДА, головпоштамт, магазини, банки, супермаркети тощо.

Опис 
На першому поверсі працює ресторан, дві бенкетні зали, а також зали для переговорів, презентацій та міні-конференцій на 30 осіб.
До послуг гостей міста працюють 91 номер.

Основні доступні категорії номерів:
 Трикімнатний та двокімнатний люкси.
 Двомісний напівлюкс — студія.
 Одномісний стандарт та одномісний стандарт покращений.
 Одномісний економ та одномісний економ без кондиціонера.

Послуги 
В кожному номері, незалежно від його категорії, є кольоровий телевізор, супутникове телебачення, телефон з міським та міжміським зв'язком, холодильник, ванна з душем. Однокімнатні та двокімнатні номери категорії люкс та напівлюкс і деякі одномісні номери обладнані кондиціонерами. На першому поверсі працюють перукарня, ресторан, бар.

Для користування доступні також такі послуги:
 Сауна з басейном
 Більярд
 Конференц-зала: зала для переговорів (30 місць)
 Цілодобова автостоянка
 Екскурсійні програми
 Прання та прасування одягу
 Wi-Fi-зона у холі, ресторані та конференц-залі
 Різне: хімчистка, замовлення авіа- та залізничних квитків, замовлення таксі

Посилання та джерела 
 Офіційний сайт готелю 
 Готель «Україна», м. Запоріжжя 
 Готель «Україна» 

Готелі Запоріжжя
Тризіркові готелі України